Доступ до інформації і знань (Access to information and knowledge) —

1. Загальна доступність необхідних методів, засобів і навичок для ефективного використання знань, тобто доступність мереж, інфраструктури і послуг, а також інформаційних ресурсів, необхідних для повноцінної реалізації політичних і соціокультурних прав особи в суспільстві; засіб, що дозволяє громадянам контактувати з релевантним зовнішнім середовищем.

2. Доступ до інформації і знань як тема дискусій. Проблема доступу до інформації і засобів її розповсюдження виникає і вирішується в процесі протиріч між тенденціями до транскордонної монополізації і стандартизації інформаційних засобів і самої інформації, з одного боку, а з іншого – до децентралізації.

Див. також 
 Цифрова нерівність
 Доступ до інформації в Україні
 Всесвітній день свободи преси
 Індекс свободи преси
 Міжнародний день права знати

Інформаційні технології
Інформаційне право